Léo Scheer (1947- ) est un éditeur, sociologue et écrivain français d'origine allemande ;
 Éditions Léo Scheer, fondée en 2000 par Léo Scheer ;